Száraz-patak, Nógrád megyében, Borsosberény körül
 Száraz-patak, Heves megyében, Gyöngyösoroszi körül

 hasonló
Szárazpatak (egyértelműsítő lap)